Moskowskaja (russisch ) steht für
 Moskowskaja oblast, siehe Oblast Moskau
 Moskowskaja schelesnaja doroga, eine Regionalabteilung des staatlichen russischen Eisenbahnbetreibers Rossijskije schelesnyje dorogi (RŽD)

Orte in Russland:
 Moskowski (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Moskowski (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Moskowski (Tula), Sloboda in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Moskovskaya
 Moskovskaya (Band)
 Moskowskoje (Begriffsklärungsseite)
 Moskowski (Begriffsklärung)